11. Sinfonie steht für:

 11. Sinfonie (Haydn)
 11. Sinfonie (Mjaskowski)
 11. Sinfonie (Mozart)
 11. Sinfonie (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien